Jerzy Chojnacki (1909-1988) – polski rzeźbiarz i fotograf
 Jerzy Chojnacki (ur. 1927) – polski polityk związany z ZSL, poseł na Sejm PRL IX kadencji